

Niemcy 
 Heidesee – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald

Zbiorniki wodne:
 Heidesee – jezioro w kraju związkowym Brandenburgia
 Heidesee – jezioro w kraju związkowym Dolna Saksonia